Angelo Cesaris (1749-1832) – gesuita e astronomo italiano
 Antonio Cesaris-Demel (1866-1938) – medico e accademico italiano
 Johannes Cesaris (...-1417) – compositore francese

Pagine correlate 
 Cesari
 De Cesaris